Боло́нин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Болонин, Василий Иванович (1901—1964) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.